Лава́ль-д'Оре́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 150 км на південний захід від Ліона, 55 км на захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2019 року Лаваль-д'Орель і Сен-Лоран-ле-Бен було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Лоран-ле-Бен-Лаваль-д'Орель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лаваль-д'Орель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лаваль-д'Орель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ардеш